Малый Яломан:
 Малый Яломан — село в Онгудайском районе Республики Алтай
 Малый Яломан — река на Алтае